Höpfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Höpfinger (* 1960), deutsche Historikerin
 Stefan Höpfinger (1925–2004), deutscher Politiker (CSU)